Hyla albolabris est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Hyla albolabris Hallowell, 1856 est synonyme de Amnirana albolabris (Hallowell, 1856)
 Hyla albolabris Wandolleck, 1911 "1910" nec Hallowell, 1856 est synonyme de Litoria albolabris (Wandolleck, 1911)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ranidae
Pelobiinae